Неизве́стный может обозначать:

 Неизвестный — название нескольких фильмов.
 Неизвестный — ручей на Камчатке.

Фамилия 
 Неизвестный, Игорь Георгиевич (род. 1931) — российский и советский учёный в области физики.
 Неизвестный, Эрнст Иосифович (1925—2016) — советский и американский скульптор.

См. также 
 Неизвестная (картина)
 Неизвестные (острова)